Datenintegrität bezeichnet:
 Integrität (Informationssicherheit)
Integrität als eine Anforderung in der Informationsübertragung und in der Kryptographie
 eine Integritätsbedingung
 daraus abgeleitet die Konsistenz (Datenspeicherung)